Julius Sternheim ist der Name folgender Personen:

* Julius Sternheim (Bankier), deutscher Bankier 
 Julius Sternheim (Filmproduzent) (1881–1940), deutscher Filmproduzent und Drehbuchautor
 Julius Carl Sternheim (1820–1877), deutscher Bankier